Borna Rendulić – giocatore croato di hockey su ghiaccio
 Lothar Rendulic – generale austriaco
 Krunoslav Rendulić – ex calciatore croato
 Zoran Rendulić – calciatore serbo